Judith oder Judit steht für:
 Judith (Vorname), siehe dort zu Namensträgerinnen
 Judit, Figur aus dem Alten Testament, siehe Buch Judit
 Judith (Schiff, 1559), frühneuzeitliches Schiff von Sir Francis Drake
 (664) Judith, Asteroid
 Judith-Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika

Werktitel:
 Judith (Opitz), Drama von Martin Opitz (1635)
 Judith (Hebbel), Theaterstück von Friedrich Hebbel (1840)
 Judith (Serow), Oper von Alexander Nikolajewitsch Serow (1863)
 Judith (Film), britisches Filmdrama von Daniel Mann (1966)
 Judith (Hochhuth), Theaterstück von Rolf Hochhuth (1984)
 Judith (Matthus), Oper von Siegfried Matthus (1985)
 Judith (Hörspiel), Hörspiel von Lothar Trolle (2014)

Siehe auch: